Saturday Night Fever peut désigner :
 Saturday Night Fever (en français, La Fièvre du samedi soir), un film américain de John Badham sorti en 1977 ;
 Saturday Night Fever, la bande originale du film Saturday Night Fever, composée en grande partie par les Bee Gees ;
 Saturday Night Fever'', une comédie musicale créée en 1998 d'après le film homonyme.